

Geografia
Camporeale – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
Camporeale – altipiano di valico nell'Appennino campano
Camporeale – uno dei quartieri di Foggia

Persone
Franchino Camporeale – batterista italiano
Giovannangelo Camporeale – archeologo ed etruscologo italiano
Mimmo Camporeale – tastierista italiano
Salvatore Camporeale – militare italiano